Сулим:
 Сулим, Иван Вячеславович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Сулим, Михаил Кириллович (1924—2000) — советский инженер.
 Сулим, Саша (род. 1987) — российская журналистка.